Vina (devanagari वीणा - tàmil வீணை - IAST vīṇā) és un nom que designa dos grups d'instruments musicals cordòfons diferents:
 Sarasvatí vina i Gottuvadhyam
 Rudra vina i Vichitra vînâ 

 'Vina', és una òpera del compositor txec Otakar Zich.

 Vina (Alabama), població de l'estat d'Alabama, als Estats Units.
 Vina (Califòrnia), població de l'estat de Califòrnia, als Estats Units.
 Regió de Vina, regió del Camerun